Unmanned Aerial Vehicle, de Engelse benaming voor Onbemand luchtvaartuig;
 UAV (bouw), "Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989", een serie regels over contracten in de bouw.